Faculdade de Educação da Baixada Fluminense
Faculdade de Educação da PUC-SP - na cidade de São Paulo
Faculdade de Educação da PUCRS
Faculdade de Educação da UFU - em Uberlândia
Faculdade de Educação da Unicamp - em Campinas
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais - em Belo Horizonte
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - em Porto Alegre
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo - na cidade de São Paulo
Faculdade de Educação da Universidade do Vale do Paraíba
Faculdade de Educação de Crateús
Faculdade de Educação de Itapipoca

Veja também 
Faculdade de Educação, Ciências e Letras
Faculdade de Educação Física

Desambiguações de organizações